Порохова́я ба́шня:
 Пороховая башня — историческое сооружение в Айзенштадте, Австрия
 Пороховая башня — историческое сооружение в Йене, Тюрингия
 Пороховая башня — историческое строение во Львове, Украина
 Пороховая башня — историческое строение в Праге, Чехия
 Пороховая башня — историческое строение в Риге, Латвия
 Пороховая башня — башня Нижегородского кремля, Россия
 Пороховая башня — второе название Первой Безымянной башни Московского Кремля, Россия
 Пороховая башня — одно из названий Костыревской башни Смоленской крепостной стены, Россия